Jangada – miejscowość w Brazylii
 Jangada – tratwa z drzewa balsa
 Jangada – powieść Juliusza Verne’a